Чанъань (), в переводе «долгий мир» — ныне несуществующий город в Китае, древняя столица нескольких китайских государств. Был местом назначения торговых караванов, которые шли по Великому шёлковому пути в Китай. Сегодня на месте Чанъаня расположен город Сиань.

Территория Чанъаня была заселена со времен неолита. Окрестности города были одним из центров археологической культуры яншао. Во времена империи Цинь в северных окрестностях Чанъаня была основана столица Сяньян, в которой находился императорский двор правителя Цинь Ши Хуанди, а также подземный мавзолей с огромной терракотовой армией. Это городское поселение продолжало существовать и в период существования империи Хань.

В эпоху империи Тан Чаньян стал столицей Китая. Он получил название «Чанъань» и стал столицей государства. Город напоминал по форме прямоугольник, разбитый на одинаковые кварталы наподобие шахматной доски. Населения Чанъаня в середине VIII века составляло более 1 миллиона человек, что делало его крупнейшим городом тогдашнего мира. Город был укреплен высокими и толстыми кирпичными стенами.

Планировка Чанъаня оказала большое влияние на строительство столиц соседних государств — Нары и Киото в Японии и  в Бохае.

Во времена империи Мин столица была перенесена в Пекин, а Чанъань переименован в Сиань. Под этим названием он и известен по сей день на большинстве карт мира.

Галерея

Ссылки 
 Чанъань и столичная жизнь эпохи Западная Хань (по описаниям Бань Гу и Чжан Хэна)

Бывшие столицы Китая
Города Шёлкового пути
Исчезнувшие города Азии
Несторианство в Китае